Sota Nakazawa (Mitaka, 26 de outubro de 1982) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no Cerezo Osaka.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Gamba Osaka
Futebolistas do Cerezo Osaka